Quatrepoint est un patronyme porté par :
Jean-Michel Quatrepoint (1944-), un journaliste économique français ;
Pierre Quatrepoint (1933-), un ancien militaire et essayiste français ;
Robert Quatrepoint (1933-), un écrivain français.

Patronyme français